

Населені пункти та їхні частини
 Станіславово — село в гміні Помехувек Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславово — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Станіславово — село в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславово — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславово — село в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Станіславово — село в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Станіславово — село в гміні Цедри-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства
 Станіславово — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Станіславово — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Станіславово — частина міста Млава в Млавському повіті Мазовецького воєводства
 Станіславово — частина села Шпеталь-Ґурни в гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Станіславово — частина села Ґродзець у гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславово — колонія в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки